Aero A-23, een Tsjechoslowaaks passagiersvliegtuig
 A23 (Duitsland), zie Bundesautobahn 23
 A23 (Frankrijk) - weg in Frankrijk
 A23 (Griekenland) - weg in Griekenland
 A23 (Groot-Brittannië) - weg in Groot-Brittannië
 A23 (Italië) - weg in Italië
 A23 (Noord-Ierland) - weg in Noord-Ierland
 A23 (Oostenrijk), zie Autobahn Südosttangente Wien
 A23 (Portugal) - weg in Portugal
 A-23 (Spanje) - weg in Spanje
 A23 (Zwitserland) - weg in Zwitserland